Шнобель () — німецьке прізвище. Відомі носії:

 Йоахім Шнобель () — німецький правник XVII століття.
 Йоган Герман Шнобель () — німецький історик XVIII століття.
 Павло Шнобель () — чеський тенісист.